Армин — многозначный термин.

 Армин — этиловый, пара-нитрофениловый эфир этилфосфоновой кислоты.
 Армин, Роберт (1568—1615) — английский актёр и литератор.

См. также 
 Арминий (значения)